Preusmjeri Nacrt:Bitka kod Marenga